Кубок Туреччини з футболу 2009–2010 — 48-й розіграш кубкового футбольного турніру в Туреччині. Титул ввосьме здобув Трабзонспор.

Календар

Третій раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 жовтня 2009

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 жовтня 2009

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 листопада 2009

|}

Груповий раунд

Група A 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|3/10 лютого 2010

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|4/11 лютого 2010

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|24 березня/13 квітня 2010

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|25 березня/14 квітня 2010

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Туреччини на soccerway 

2009—2010
Туреччина
Туреччина
2009 у турецькому спорті
2010 у турецькому спорті